A BOCS Alapítvány, noha csak 1994-ben jegyezték be, 1975 óta folyó békemozgalmi, ökológiai és globális képzés munkának ad keretet. „A Bokor Öko Csoport … 1975 óta működik, az evangéliumi erőszakmentesség, a jövő generációk, szegények és elnyomottak iránti felelősség alapján elsősorban az ökológia filozófiai, etikai, nevelési, szociális oldalaival foglalkozik, kisközösségekben, táborokban nem-anyagi gazdagságra, nem-fogyasztói boldogságra törekszik tanítani." (Környezetvédelmi lexikon I. kötet, 139. old.)

További információk
A BOCS Alapítvány web-archívuma 1995-től 2014-ig
A BOCS Civilizációtervezés Alapítvány weboldala
Rengeteg cikk béke, természetvédelem, népesedés és igazságosság témakörében

Magyarországi civil szervezetek
Bocs
Bocs
Bocs